En metrología, el esqueno (Latín: schœnus; Griego antiguo: σχοῖνος, schoinos, lit. ‘junco, cuerda de juncos’; egipcio antiguo: i͗trw, lit. "medida de río") era una medida de longitud y área en el antiguo Egipto, la antigua Grecia y Roma, basada en una cuerda anudada, primeramente utilizada en topografía egipcia. Valía igual a dos parasangas, unos 10.8 km.

Longitud 
Los griegos, quienes la adoptaron de los egipcios, consideraban, generalmente, la schoinos igual a 40 estadios, pero ni la schoinos ni la estadio tenían un valor absoluto, y había varias variantes regionales para cada una. Estrabón notó que también variaba con el terreno, y que cuando él "ascendía las colinas, las medidas de estas schoeni no eran uniformes en todo lugar, así que el mismo número, algunas veces, designaba una gran, algunas veces, una menor extensión de camino actual, una variación que databa del más temprano tiempo y existe en nuestros días. 

 Heródoto (Historias, II 6) dice que un esqueno es igual a 60 estadios o cerca de 10.5 kilómetros (6.5 mi). Esto esta de acuerdo con la distancia implicada por la Dodekaschoinos extendiéndose al sur de la primera catarata en la Nubia de la era romana.
 Plinio el viejo (5.11) dice que un esqueno es igual a 30 estadios.
 Estrabón dice que un esqueno esta entre 30 y 120 estadios, de acuerdo con el lugar. Dice este autor que, según Artemidoro, entre Menfis y Tebas un esqueno equivalía a 120 estadios, entre Tebas y Siena a 60 estadios, y navegando de Pelusio al vértice del Delta del Nilo la distancia era de 25 esquenos, o sea de 750 estadios (Geografía, 2, 24).
 Isidoro de Cárax (utilizada en sus Etapas particas) a su escqueno le ha sido dado valores entre 4,7 y 5,5 kilómetros, pero el valor preciso permanece controversial dando los conocidos errores en algunas de sus distancias.
 El esqueno bizantino o "pequeño esqueno" (σχοινιον, skhoinion) era igual a 20 000 pies griegos o 33 ⅓ estadios.

Área 
Los romanos también utilizaron el esqueno como una unidad de área, equivalente al esqueno cuadrado o medio jugerum (2523 m2) formado por un cuadrado con lados de 120 pies romanos. Las tablas heracleas amonestaban que cada esqueno debería ser plantado con 4 árboles de olivo y algunas viñas de uva, sobre penas de multas. 

Unidades de medida históricas
Unidades de longitud